Бу́кер () — английская фамилия. Известные носители:
 Букер, Девин (род. 1996) — американский баскетболист, сын Мелвина Букера
  (1939—1983) — американский ритм-н-блюз музыкант.
 Букер, Кори — американский политик, мэр Ньюарка, Нью-Джерси (с 2006).
  (род. 1981) — американский баскетболист.
 Букер, Крис (бейсболист) (род. 1976) — американский бейсболист.
  (род. 1971) — американский теле- и радиоведущий.
  (род. 1937) — британский журналист писатель, один из основателей журнала Прайвэт Ай.
  (род. 1984) — игрок в американский футбол.
 Букер, Майкл (род. 1937) — британский фигурист.
  (род. 1976) — игрок в американский футбол.
 Букер, Мелвин (род. 1972) — американский профессиональный баскетболист, отец Девина Букера
  (род. 1958) — американский бейсболист.
 Букер, Седелла (урождённая Малкольм, ранее Марли; 1926—2008) — мать ямайского музыканта Боба Марли, певица и писательница.
 Букер, Тревор (род. 1987) — американский баскетболист
  (1917—1975) — американский боксёр.
 Букер, Элисон (1963—2010) — английская телеведущая, радиоведущая и журналистка.
  (род. 1963) — американский профессиональный игрок в гольф.
 См. также 
 Букер (фамилия, французская) — созвучная французская фамилия.
 Букер (значения) — другие значения.